Antun (Anton) Celestin Ivančić (Mali Lošinj, 1813.  Rijeka, 1893.), hrvatski pomorski kapetan, ratni junak, nositelj počasne zastavice Fortitudini navali Zapovijedao lošinjskim jedrenjacima. Sudionik ratnih djelovanja u austrijsko-francuskom ratu 1859. godine. Zapovijedao je brigantinom Eolo, a zarobile su ga francuske snage u borbi kod Lastova. Ivančić je usprkos okolnostima uspio razoružati francusku pratnju i to samo s dijelom posade te osloboditi brod iz francuskog zarobljeništva. Nakon uspješne akcije razoružavanja, doplovio je neoštećenim brodom u luku Gruž. Za uspješnu akciju dodijeljen mu je trofej Fortitudini navali.

Izvori 

Životopisi, Lošinj
Hrvatski vojni zapovjednici